Rob Brown (né le  à Kingston en Ontario au Canada) est un  joueur de hockey sur glace qui joua dans la Ligue nationale de hockey durant 11 saisons de 1987-88 à 1999-2000.

Carrière de joueur 
A compléter

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1983-1984||Oilers de Kamloops ||LHOu||50||16||42||58||80||15||1||2||3||17
|-
|1984-1985||Blazers de Kamloops|| LHOu ||60||29||50||79||95||15||8||18||26||28
|-
|1985-1986||Blazers de Kamloops|| LHOu ||69||58||115||173||171||16||18||28||46||14
|-
|1986-1987||Blazers de Kamloops|| LHOu ||63||76||136||212||101||5||6||5||11||6
|-
|1987-1988||Penguins de Pittsburgh||LNH||51||24||20||44||56|| || || || || 
|-
|1988-1989||Penguins de Pittsburgh||LNH||68||49||66||115||118||11||5||3||8||22
|-
|1989-1990||Penguins de Pittsburgh||LNH||80||33||47||80||102|| || || || || 
|-
| rowspan="2"|1990-1991||Penguins de Pittsburgh||LNH||25||6||10||16||31|| || || || || 
|-
||Whalers de Hartford||LNH||44||18||24||42||101||5||1||0||1||7
|-
| rowspan="2"|1991-1992||Whalers de Hartford||LNH||42||16||15||31||39|| || || || || 
|-
||Blackhawks de Chicago||LNH||25||5||11||16||34||8||2||4||6||4
|-
|1992-1993||Ice d'Indianapolis||LIH||19||14||19||33||32||2||0||1||1||2
|-
|1992-1993||Blackhawks de Chicago||LNH||15||1||6||7||33|| || || || || 
|-
|1993-1994||Wings de Kalamazo||LIH||79||42||113||155||188||5||1||3||4||6
|-
|1993-1994||Stars de Dallas||LNH||1||0||0||0||0|| || || || || 
|-
|1994-1995||Roadrunners de Phoenix||LIH||69||34||73||107||135||9||4||12||16||0
|-
|1994-1995||Kings de Los Angeles||LNH||2||0||0||0||0|| || || || || 
|-
|1995-1996||Wolves de Chicago||LIH||79||52||91||143||100||9||4||11||15||6
|-
|1996-1997||Wolves de Chicago||LIH||76||37||80||117||98||4||2||4||6||16
|-
|1997-1998||Penguins de Pittsburgh||LNH||82||15||25||40||59||6||1||0||1||4
|-
|1998-1999||Penguins de Pittsburgh||LNH||58||13||11||24||16||13||2||5||7||8
|-
|1999-2000||Penguins de Pittsburgh||LNH||50||10||13||23||10||11||1||2||3||0
|-
|2000-2001||Wolves de Chicago||LIH||75||24||53||77||99||16||4||13||17||26
|-
|2001-2002||Wolves de Chicago||LAH||80||29||54||83||103||25||7||26||33||34
|-
|2002-2003||Wolves de Chicago||LAH||59||15||48||63||83||9||1||6||7||6

|543||190||248||438||599||54||12||14||26||45

Références

Voir aussi

Naissance en avril 1968
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée James-Gatschene
Gagnant du trophée Leo-P.-Lamoureux
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Blazers de Kamloops